Maróthy ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Maróthy-Šoltésová (1855–1939), slowakische Schriftstellerin
 László Maróthy (* 1942), ungarische Politiker (MSZMP)